Édifice de la Confédération (Terre-Neuve-et-Labrador), siège de la Maison d'assemblée de Terre-Neuve-et-Labrador situé à Saint-Jean de Terre-Neuve
 Édifice de la Confédération (Ottawa), un immeuble de bureaux du gouvernement fédéral canadien à Ottawa
 Édifice de la Confédération (Winnipeg)
 Édifice de la Confédération (Montréal) , un immeuble de bureaux à Montréal

Homonymie